Skoläst kan avse:

Skoläst – en form som används vid tillverkning av skor, se Läst
Skoläst (fisk) – en djuphavsfisk i familjen skolästfiskar
Skolästfiskar – en familj i ordningen torskartade fiskar